Juschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Wiktorowitsch Juschkow (* 1981), russischer Leichtathlet 
 Roman Awenirowitsch Juschkow (* 1970), russischer Umweltaktivist und Bürgerrechtler